North Down steht für:

 North Down, ehemaliger District in Nordirland
 North Down (Wahlkreis, Nordirland), Wahlkreis für das Parlament von Nordirland
 North Down (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus

Siehe auch:
 North Downs, Höhenzug in England